Kančelo ima više značenja:
 Kančelo (Benevento)
 Kančelo (Katancaro)
 Kančelo (Kremona)
 Kančelo (Frozinone)
 Kančelo (Mesina)
 Kančelo (Rijeti)
 Kančelo (Verona)